Вара́ка, Вара́к

Персоналии
 Варака ибн Навфаль (ум. 610) — несторианский священник, почитаемый мусульманами как один из первых ханифов, веривших в пророчество Мухаммада.
 Варак — израильский полководец, известный победой на ханаанцами.

Топонимы
 Варака — река в России, протекает по территории Лоухского района Карелии.
 Голодная Варака — название деревни Красная Горка до 1939 года.

См. также 
 Барака